Losnjaki () ist ein russischer Ortsname:
 Losnjaki (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Grietischken, 1938 bis 1946 Grieteinen, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Losnjaki (Krasnojarsk), Siedlung in der Region Krasnojarsk